Alhambras PocketEncyklopedi eller Vad vet jag om-serien är en populärvetenskaplig bokserie utgiven av Alhambra förlag. Den har sitt ursprung i den franska bokserien Collection Que sais-je? vars utgivning började 1941 och som 1994 nådde sin 3000:de volym

Externa länkar
Alhambras sida om serien

Svenskspråkig facklitteratur
Bokserier